In het seizoen 2020/21 komt FC Den Bosch uit in de Keuken Kampioen Divisie, en KNVB Beker.

Selectie 

 Brem Soumaoro in de winterstop vertrokken naar MVV Maastricht
 Lars Miedema op 28 januari vertrokken naar Vélez CF
 Dhoraso Moreo Klas op 13 april weggestuurd na verbreken mondelinge contract afspraak
 Ryan Lambert op 28 april vertrokken naar Kuala Lumpur City FC

Technische staf

Wedstrijden

Oefenwedstrijden

Eerste divisie

KNVB Beker

Externe link 

 2020/21
Den Bosch